Рафаэль Годофредо Ромеро Товар (; 8 апреля 1964, Каракас) — венесуэльский актёр.

Биография 
Родился в Каракасе 8 апреля 1964 года. Племянник известного венесуэльского композитора Альдемаро Ромеро и двоюродный брат сценаристки Мариэлы Ромеро. Начал свою карьеру как театральный актёр в составе Национальной театральной компании Венесуэлы (середина 1980-х). Практически одновременно пришёл на телевидение. В 1989-92 гг на «Веневисьон», затем на РКТВ,где выдвинулся на главные роли (теленовелла «La Inolvidable», 1996) Последние 10 лет снова на «Веневисьон». Сейчас работает преймущественно в театре,а также на радио.  Вот уже 20 лет счастливо женат на актрисе Карлоте Соса. У супругов двое детей.  Несколько лет назад в СМИ прошла информация об из разводе,но она оказалась ложной.

Фильмография 
 «Natalia del Mar» (2001—2012)
 «La viuda joven» (2011)
 «Veja yo» (2008)
 Voltea pa' que te enamores (2006)
 Mujer de mundo (2006)
 Se solicita príncipe azul (2005)
 Sabor a ti (2004)
 Engañada (2003)
 Lejana como el viento (2002)
 Más que amor, frenesí (2001)
 Hechizo de amor (2001)
 Mujercitas (1999)
 Toda mujer (1999)
 El país de las mujeres (1998)
 Destino de mujer (1997)
 La inolvidable (1996)
 El desafio (1995)
 Alejandra (1994)
 Dulce ilusión (1993)
 Kassandra (1992)
 Por estas calles (1992—1994)
 Inés Duarte, secretaria (1991)
 Caribe (1990)
 «La Revancha» (1989)
 Nina Bonita (1988—1989)

Ссылки 
 
 

Актёры Венесуэлы